Kingsbury heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kingsbury (Indiana)
 Kingsbury (Maine)
 Kingsbury (Nevada)
 Kingsbury (New York)
 Kingsbury (Ohio)
 Kingsbury (Texas)
 Kingsbury County, Verwaltungseinheit in South Dakota

in Australien:
 Kingsbury (Victoria)

in Kanada:
 Kingsbury (Quebec)

im Vereinigten Königreich:
 Kingsbury (Greater London), ein Stadtteil von London Borough of Brent
 Kingsbury (London Underground), U-Bahn-Station
 Kingsbury (Warwickshire)

Kingsbury ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Kingsbury Wollstonecraft (1781–1828), US-amerikanische Botanikerin, Schriftstellerin und Illustratorin
 Aubrey Kingsbury (* 1991), US-amerikanische Fußballtorhüterin
 Benedict Kingsbury (* 1961), neuseeländischer Jurist und Hochschullehrer an der New York University
 Benjamin Kingsbury, englischer Geistlicher und Autor
 Bruce Kingsbury (1918–1942), australischer Soldat
 Clarence Kingsbury (1882–1949), britischer Radrennfahrer
 Donald Kingsbury (* 1929), US-amerikanisch-kanadischer Science-Fiction-Autor
 Frederick Kingsbury (1927–2011), US-amerikanischer Ruderer
 Gina Kingsbury (* 1981), kanadische Eishockeyspielerin, -trainerin und -funktionärin
 Howard Kingsbury (1904–1991), US-amerikanischer Ruderer und leitender Pädagoge
 Kliff Kingsbury (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Leoni Kingsbury (* ~1910), englische Badmintonspielerin
 Mikaël Kingsbury (* 1992), kanadischer Freestyle-Skier
 Noël Kingsbury, britischer Gartenautor
 Thelma Kingsbury (1911–1979), englische Badmintonspielerin
 William W. Kingsbury (1828–1892), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Kingsbury Oil Terminal, größtes Erdöllager Großbritanniens auf den Land
 Kingsbury London Tigers F.C., britischer Fußballverein
 Kingsbury Water Park, Park und Seenlandschaft in Warwickshire
 Kingsbury Palace, eine mittelalterliche Palastanlage bei Old Windsor
 The Kingsbury, Hotel